Studium (en plural studia) puede referirse a:
Estudio (la traducción literal al castellano de la palabra latina).
Studium generale, la institución de la que nacieron las universidades medievales.
Studia humanitatis (véase también humanidades, humanismo, escuela de latinidad, Lateinschule, latinidad, arte y cultura clásica).
Studium arabicum (siglos XIII y XIV, en Toledo, Túnez, Murcia, Valencia y Sevilla, y con la denominación Studium arabicum et hebraicum en Barcelona).
Studium de Trets, en Provenza (1364). -:fr:Studium de Trets
Studium Urbis, nombre inicial de La Sapienza (Roma, 1303).
Studium Biblicum Franciscanum, institución católica franciscana fundada en Jerusalén en 1901 y en Hong Kong en 1945. -:en:Studium Biblicum Franciscanum
Studium Biblicum Version o Versión del Studium Biblicum (sīgāoběn 思高本), la traducción de la Biblia al chino usada por los católicos chinos. -:en:Studium Biblicum Version
Studium Generale Marcianum, institución católica fundada en 2004 -:en:Studium Generale Marcianum.
Edizioni Studium, fundada en Roma por Giovanni Battista Montini en 1927, que edita la revista Studium. -:it:Edizioni Studium
Monasterio de Studium, de Stoudios o de Studion, el más importante de los de Constantinopla. (siglo V)
Teodoro de Studium o Teodoro Estudita.
Studium (campus virtual), de la Universidad de Salamanca.

Es muy habitual utilizar studia como parte del título de publicaciones especializadas:

Studia Academica Slovaca, 1965, anuario publicado en Bratislava. -:en:Studia Academica Slovaca
Studia Celtica, 1922, anuario publicado en Gales. -:en:Studia Celtica
Studia Copernicana, Academia Polaca de Ciencias. -:en:Studia Copernicana
Studia Croatica, 1959, publicada en Argentina. -:en:Studia Croatica
Studia Evangelica, 1959, publicada en Berlín con las ponencias de un congreso en Oxford. -:en:Studia Evangelica
Studia Hibernica, 1961, anuario publicado en Irlanda. -:en:Studia Hibernica
Studia Humaniora Tartuensia, 2000, revista electrónica de estudios clásicos. -:en:Studia Humaniora Tartuensia
Studia Islamica, 1953, bianual, bilingüe (inglés y francés). -:en:Studia Islamica
Studia Linguarum, revista católica de lenguas orientales. -:en:Studia Linguarum
Studia Linguistica A Journal of General Linguistics, 1947. -:en:Studia Linguistica 
Studia Logica, 1934, publicada en Varsovia. -:en:Studia Logica
Studia Mathematica, 1929, publicada en Polonia. -:en:Studia Mathematica
Studia Neoaristotelica, 2004, Universidad del Sur de Bohemia. -:en:Studia Neoaristotelica
Studia Patristica, 1957, publicada en Oxford. -:en:Studia Patristica
Studia Phaenomenologica, 2001, publicada en Bucarest. -:en:Studia Phaenomenologica
Studia Theologica, publicada en la República Checa. -:en:Studia Theologica
Studium (revista), 1919, publicada en Figueras por Salvador Dalí.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, revista filológica fundada en 1846 -:en:Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen.
Studium Excitare, revista académica luterana, Wisconsin, 2003 -:en:Studium Excitare,
Caritatis Studium, encíclica de León XIII (25 de julio de 1898). -:it:Caritatis Studium

Notas